Бхарат ратна — высшая гражданская награда Индии, «знак признания заслуг перед обществом высшего уровня». Учреждена в 1954 году. В среднем производится менее одного награждения в год. На 2019 год ей награждено 48 человек.

Примечания 

Награды Индии
Списки награждённых